Кинде́ля — топоним:

Кинделя — река в Оренбургской области.
Кинделя — село в Ташлинском районе Оренбургской области.